Пад Смедерева може да се односи на следеће догађаје:
 Пад Смедерева (1439)
 Пад Смедерева (1459)

Види још 
 Опсада Смедерева